Крищук Василь Юрійович (1982—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крищук Михайло Миколайович (* 1947) — український педагог, фольклорист, народознавець, режисер, сценарист. Відмінник освіти України.